Игуана:
 Обыкновенная, или зелёная игуана — ящерица семейства Игуановые, объект домашнего содержания.
 Настоящие игуаны — род ящериц семейства игуановых.
 Игуановые — семейство ящериц. 
 Игуана — американский фильм 1988 года.

См. также 
 Голубая игуана